Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço (9 november 1992) is een Belgisch-Angolese voetballer die speelt bij Club Brugge. Mata speelt als centrale verdediger of als rechtsachter.

Clubcarrière 

Op 19 februari 2012 maakte Mata zijn debuut in het eerste elftal van KAS Eupen. In de 92ste minuut mocht Mata, van oorsprong een rechtsachter, invallen voor Christian Santos in de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren. In de zomer van 2014 verhuisde hij naar Sporting Charleroi, waar hij op 2 november 2014 in een wedstrijd tegen Club Brugge een eerste basisplaats kon afdwingen. In 2014 zat Mata voor het eerst in de selectie van Angola. In 2018 ruilde hij Genk in voor Club Brugge.

Clubstatistieken

Erelijst

Zie ook 
 Lijst van spelers van Club Brugge
 Lijst van spelers van KRC Genk
 Lijst van spelers van Sporting Charleroi

Belgisch voetballer